Плекстрин () – білок, який кодується геном PLEK, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 350 амінокислот, а молекулярна маса — 40 125.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки